Дейонте Томпсон (, 11 февраля 1997, Ориндж, Техас) — профессиональный американский футболист, выступающий на позиции сэйфти в клубе НФЛ «Аризона Кардиналс». Двукратный победитель национального студенческого чемпионата в составе команды университета Алабамы.

Биография 
Дейонте Томпсон родился 11 февраля 1997 года в Ориндже в штате Техас. Учился в школе Вест Ориндж-Старк, за её футбольную программу играл на позициях сэйфти и ресивера. Участвовал в Матче всех звёзд школьного футбола. После выпуска считался одним из лучших молодых игроков страны: занимал 65 место в рейтинге ESPN, 44 место по версии сайта Rivals.com, 59 место в рейтинге сайта Scout.com. У Томпсона было несколько предложений спортивной стипендии от разных университетов, среди которых он сделал выбор в пользу Алабамского.

Любительская карьера 
В университет Томпсон поступил в январе 2015 года. По ходу первого сезона он находился в команде в статусе освобождённого игрока, имея возможность принимать участие в тренировках. В чемпионате NCAA дебютировал в 2016 году, приняв участие в четырнадцати матчах. Он регулярно выходил на поле в специальных командах и был игроком ротации в линии секондари. Аналогичную роль в команде Томпсон играл и в сезоне 2017 года.

В 2018 году стал игроком стартового состава, приняв участие во всех пятнадцати играх «Кримсон Тайд». В победном финале плей-офф против Клемсона Томпсон сделал три захвата. По итогам сезона он вошёл в состав сборной всех звёзд NCAA по четырём разным версиям, претендовал на награду Беднарика лучшему защитнику студенческого футбола.

Статистика выступлений в NCAA

Профессиональная карьера 
Перед драфтом НФЛ 2019 года аналитик лиги Лэнс Зирлейн характеризовал Томпсона как талантливого сэйфти с хорошими навыками работы с мячом, но играющего нестабильно. Его способность играть на высоком уровне ставилась под сомнение из-за слабой игры против «Оклахомы» и «Клемсона» в плей-офф. К достоинствам игрока он относил атлетизм и навыки игры как против паса, так и против выноса, чтение действий квотербека соперника, подвижность при смене направления движения, возможность играть в схеме Кавер-1 с одним игроком в глубине поля. Недостатками Зирлейн называл недостаточно мощное телосложение Томпсона, допускаемые им лишние движения, ошибки при определении схемы розыгрыша соперника, слабые навыки персонального прикрытия, временами чрезмерную агрессивность, приводящую к проигрышу в борьбе за мяч.

Томпсон был выбран «Аризоной» в пятом раунде драфта. Сумма его четырёхлетнего контракта с клубом составила около 2,87 млн долларов. В регулярном чемпионате 2019 года он играл в защите и специальных командах, в играх второй и шестой недели выходил на поле в стартовом составе.

Статистика выступлений в НФЛ

Регулярный чемпионат

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений в NCAA
 Статистика выступлений в НФЛ

Игроки в американский футбол США
Игроки «Аризона Кардиналс»